

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Wielka Łąka – część miasta Bielsko-Biała
 Wielka Łąka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Wielka Łąka – część wsi Konary w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Wielka Łąka – część wsi Falki w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno